Encinal ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Encinal (Kalifornien)
 Encinal (New Mexico)
 Encinal (Texas)